Мартын Григорьевич Барвинский (; , Осташевцы, Королевство Галиции и Лодомерии, Австрийская империя (ныне Зборовский район, Тернопольская область, Украина) — , ) — западноукраинский церковный и общественно-политический деятель, , доктор богословия (1810), ректор Львовского университета (1837—1838).

Биография 
Сын священника УГКЦ. В 1804 году окончил философский факультет Львовского, а в 1810 году — богословский факультет Венского университетов. В марте 1807 года был рукоположен в Вене епископом Антонием Ангеловичем.

В 1810—1814 годах — префект Львовской духовной семинарии, в 1811—1813 годах читал курс библейских наук и древнегреческого языка во Львовском лицее.

Декан богословского факультета Львовского университета (1823—1824), ректор университета (1837—1838).

Многолетний член украинского греко-католического митрополичьего капитула: в 1824—1830 годах — схоластик, в 1824—1840 годах — генеральный викарий и официал, в 1830—1836 годах — декан (архидиакон), в 1836—1865 годах — архипресвитер и препозит, с 1864 г. — папский прелат.

В 1835—1860 годах — посол (депутат) Галицкого сословного сейма (протопарламента Королевства Галиции и Лодомерии) как представитель лиц духовного сословия.

Автор ряда богословских трудов.

Кавалер ордена Железной Короны III степени.

Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Литература 
 Барвінський Мартин // Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003. — Т. 1. — С. 93.
 Медведик П. Барвінський Мартин Григорович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 83. — ISBN 966-528-197-6.
 Панчук І. Тернопільщина в іменах. Довідник. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2006.
 Barwiński B. Barwiński Marcin (1784—1865) // Polski Słownik Biograficzny. — Kraków : Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, 1935. — Т. 1, zeszyt 1. — S. 340.

Священники УГКЦ
Доктора богословия
Ректоры Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Богословы Украины
Выпускники Львовского университета
Выпускники Венского университета
Похороненные на Лычаковском кладбище
Кавалеры ордена Железной короны 3-й степени